«Атла́нтас» () — литовский футбольный клуб из города Клайпеды. Домашние матчи проводит на Клайпедском центральном стадионе, вмещающем 4940 зрителей.

История 
Клуб основан в 1962 году под именем «Гранитас». С 1963 года начал выступления в чемпионатах СССР.

Первый матч чемпионата СССР «Гранитас» провёл против команды «Ниструл» (Бендеры). Он закончился поражением литовских футболистов 0:1. Не удался и весь дебютный сезон — 14-е место среди 16 команд. Но уже в 1964 команда заняла третье место в подгруппе.

Вплоть до 1970 года команда стабильно занимала места в середине таблицы своей подгруппы в классе «Б» и готовила кадры для главной команды республики — вильнюсского «Жальгириса».

В 1970 клуб под опеку взял рыболовный флот Литовской ССР, что привело к смене названия на «Атлантас». С этого же года команда играет во 2-й лиге.

Больших успехов команда не добивалась вплоть до 1985 года, когда заняла 1-е место в своей зоне и выиграла переходный турнир на право участия в 1-й лиге. Однако закрепиться в новой лиге «Атлантасу» не удалось — команда играла слабо и заняла предпоследнее место.

С 1987 по 1989 «Атлантас» снова играл во 2-й лиге. Команда дважды была близка к повторению успеха 1985 года, однако оба раза это не удалось.

В 1990 году все литовские команды вышли из союзного чемпионата СССР. В это время рыболовный флот Литвы отказался поддержать команду. В итоге, почти все игроки отправились в другой клуб из Клайпеды «Сириюс». Именно эта команда выиграла Кубок и первый литовский чемпионат по футболу. «Атлантас» же вернулся к прежнему названию «Гранитас», с которым играл до 1970 года.

С 1993 над командой шефствует полиция, что привело к очередной смене названия — на этот раз имя клуба «Арас». Однако в скором времени клуб остаётся без финансирования, как и другая команда из Клайпеды, «Сириюс». При поддержке городских властей решено оставить только один клуб и дать ему имя «Атлантас». С конца 90-х над клубом берут шефство частные службы безопасности Литвы.

Постепенно команда возвращает себе лидирующие позиции, несколько раз участвует в розыгрышах Кубка Интертото и Кубка УЕФА.

20 марта 2009 года клуб был лишён места в А лиге и отправлен во Вторую лигу. «Атлантас» в первом же сезоне выиграл Вторую лигу и вышел в Первую. В сезоне 2010 команда заняла 7 место в первой лиге, но получила право вернуться в Высшую лигу. По итогам сезона 2011 «Атлантас» занял 11 место, но не вылетел из-за того, что сразу 3 клуба «Мажейкяй», «Каунас» и «Клайпеда» не смогли пройти лицензирование на следующий сезон. В следующем сезоне команда заняла 8 место.

Достижения 
Чемпионат Литвы
  Серебряный призёр (3): 2001, 2002, 2013
  Бронзовый призёр (5): 1999, 2000, 2004, 2014, 2015

Кубок Литвы
  Обладатель (2): 2001, 2003
  Финалист (2): 2004, 2014/15

Чемпионат СССР
  Победитель зонального турнира 2-й лиги (1): 1985

Кубок Президента Туркменистана
  Бронзовый призёр (1): 2003

Статистика выступлений с сезона 1996/1997

Выступления в еврокубках

Известные игроки 
 Полный список игроков ФК «Атлантас», о которых есть статьи в Википедии, см. здесь

  Видас Алундерис
 / Зенонас Атутис
 / Роландас Бубляускас
 / Владимир Бузмаков
 / Робертас Буткявичюс
 / Станисловас Данисявичюс
 / Казимирас Дрангинис
 / Римантас Жвингилас
 / Вальдас Каспаравичюс
 / Вальдемарас Мартинкенас
 / Овидиюс Мозурайтис
 / Викторас Ольшанскис
  Александр Оринко
  Робертас Пошкус
 / Кястутис Рузгис
 / Александр Фокин
  Аудрюс Жута
  Андрей Панюков
  Адебайо Акинфенва

Главные тренеры 

  Альгирдас Климкявичюс (1963—1966)
  Альгирдас Восилюс (1967)
  Юозапас-Римгаудас Симашка (1968)
  Ромуальдас Дамбраускас (1969—1975)
  Генрикас Маркявичюс (1976—1979)
  Владас Улинаускас (1980)
  Ромуальдас Лавринавичюс (1981)
  Альгирдас Митигайла (1982—1983)
  Чесловас Урбонавичюс (1984—1986)
  Витаутас Гедгаудас (1986—1989)
  Фёдор Финкель (1990—1991)
  Витаутас Гедгаудас (1992—1994)
  Альгирдас Митигайла (1995—1996)
  Римантас Скярсис (1996—1997)
  Фёдор Финкель (1997—1998)
  Витаутас Гедгаудас (1998)
  Вацис Лекявичюс (1998—2000)
  Арунас Шуйка (2000)
  Вацис Лекявичюс (2001)
  Шендерис Гиршовичюс (2002)
  Вацис Лекявичюс (2003—2004)
  Игорь Панкратьев (2005)
  Сергей Савченков (2006)
  Арминас Нарбековас (2006—2007)
  Миндаугас Чяпас (2008—2009)
  Шендерис Гиршовичюс (2009—2010)
  Римантас Жвингилас (2010)
  Ромуальдас Норкус (2010—2012)
  Себастьян Рокес (2012)
  Константин Сарсания (2013—2017)
  Сергей Савченков и  Римантас Жвингилас (2017, и. о.)
  Игорь Панкратьев (2017)
  Альгимантас Бряунис (2018)
  Анатолий Шелест (2018)
  Виктор Добрецов (2019)
  Донатас Навикас (2019, и. о.)

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные клубы Литвы
Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Клайпеды